VCO eller vco har flere betydninger:
 Spændingsstyret oscillator - eng. Voltage-Controlled Oscillator]] - et elektronisk kredsløb.
 Voice Carry Over - (Telekommunikations frase).
 Viceroy's Commissioned Officer
 Voyage Century Online - et frit nautisk MMORPG udviklet af Snail Games og udgivet af IGG, distribueret i Europa som Bounty Bay Online.
 VMware vCenter Orchestrator (vCO).
 Akatsuki rumsonde - også kendt som Venus Climate Orbiter''.